Санники — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Санники — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Санники — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Санники — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Санники — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Санники — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Россия 
 Санники — деревня в Жирятинском районе Брянской области.
 Санники — деревня в Мглинском районе Брянской области.
 Санники — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Санники — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Санники — деревня в Частинском районе Пермского края.
 Санники — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Санники — деревня в Смоленском районе Смоленской области.

Украина 
 Санники — село в Мостисском районе Львовской области.

Гмина 
 Санники — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Гостынинский повят, Мазовецкое воеводство

См. также 
 Большие Санники — село в Ульчском районе Хабаровского края России.